Серебряные коньки — название произведений.
 «Серебряные коньки» (англ. Hans Brinker, or the Silver Skates) — роман американской писательницы Мэри Мэйпс Додж, опубликованный в 1865 году.
 «Серебряные коньки (фильм)» — российский фильм 2020 года, историческая драма режиссёра Михаила Локшина.